Провінції Філіппін () є основною одиницею політичного та адміністративного поділу Філіппін. Країна поділена на 81 провінцію, які в свою чергу діляться на міста та муніципалітети. Столичний регіон, а також незалежні міста, не підпорядковуються урядам провінцій. Кожна провінція керується виборним законодавчим органом, який називається Рада провінції (Sangguniang Panlalawigan), а також губернатором, якого обирають мешканці провінцій.

Провінції об’єднано у 18 регіонів виходячи з георгафічних, культурних та етнологічних характеристик. Чотирнадцять регіонів мають цифрові коди, що відповідають їх розташуванню в порядку з півночі на південь. Кордильєрський адміністративний регіон, Столичний регіон, Острівний регіон Негрос та Автономний регіон у Мусульманському Мінданао не мають цифрових кодів.

Влада 
Влада провінції є незалежною від інших провінцій в межах країни. Кожна провінція має дві гілки влади: виконачу та законодавчу, обидві вибираються населенням. Судова влада знаходиться поза юрисдикцією провінцій і підпорядкована Верховному суду Філіппін.

Головою виконавчої влади є губернатор провінції, який обирається на трирічний термін, і не може бути переобраний більше ніж тричі поспіль.

Законодавчим органом провінції є Рада Провінції (). Кількість членів ради визначається класом провінції і варіюється від шести, в провінціях п’ятого та шостого класу доходів (див. розділ #класифікація) до 10 в провінціях першого та другого класу доходів. Винятками є провінція Кавіте - 14 членів ради а також Себу, Західний Неґрос та Панґасінан - по 12 в кожній. Головою Ради провінції є віце-губернатор. 

Віце-губернатора та депутатів Ради обирають виборці провінції.

Стосунки з владними структурами інших рівнів 
Центральний уряд

Втручання центральної влади в діяльність влади провінцій обмежена конституцією. Кооринація між Президентом країни та владами провінцій здійснюється через Департамент внутрішніх справ та місцевої влади (англ.:Department of the Interior and Local Government; філіп.: Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal). Кожна провінція гарантовано має своїх представників в палаті Представників (нижня палата Конгресу Філіппін). 

Муніципалітети та міста.

Незалежні міста не підпорядковуються владі провінцій в яких розташовані георгафічно.

Владі провінції підпорядкована місцева влада "складових" міст та муніципалітетів, що розташовані на території провінції. Законодавство про місцеві уряди зобов’язує губернаторів та ради провінцій здійснювати нагляд за дотриманням законів та рівнем повноважень усіма мерами та радами міст. 

Баранґаї

Влада провінції не має беспосереднього впливу на окремі баранґаї. Нагляд за діяльністю баранґаїв здійснюється мерами муніципалітетів та Радами незалежних міст до яких належать такі баранґаї.

Класифікація  
Провінції класифікуються у відповідності до середнього розміру їх річного доходу, який визначається виходячи з доходів за попередні 4 роки:

Від класу провінції залежить кількісний склад Ради Провінції, а також скільки провінція може витратити на певні цілі.

Список провінцій

Примітки

Посилання 
 Philippine Standard Geographic Code Interactive, National Statistical Coordination Board
 The 2010 Census of Population and Housing Reveals the Philippine Population at 92.34 Million, National Statistics Office, Republic of the Philippines
 Provinces of the Philippines, Gwillim Law, Statoids.com
 Flags of the WorldPhilippines Provincial Flags

 
Адміністративний поділ Філіппін
Адміністративний поділ країн Азії
Списки:Філіппіни
Списки частин країн
Філіппіни